Rhathymus är ett släkte av bin. Rhathymus ingår i familjen långtungebin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Långtungebin
Rhathymus